Fischenberg ist der Name folgender Orte:

 Fischenberg (Fridolfing), Ortsteil von Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fischenberg (Kleines Wiesental), Ortsteil von Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg